

Brasil
Pedreiras (Maranhão) — cidade

Portugal
Pedreiras (Porto de Mós) — freguesia
Pedreiras (Sesimbra) — aldeia do concelho de Sesimbra

Desambiguações de topônimos